Katastrofa lotnicza generała Władysława Sikorskiego 4 lipca 1943
 Katastrofa lotnicza premiera Leszka Millera 4 grudnia 2003